Tercera via (política), revisió de la socialdemocràcia que combina elements del liberalisme econòmic apareguda a finals dels anys 80
 Tercera Via valenciana, revisió del fusteranisme des de postures valencianistes apareguda a finals dels anys 80
 Tercera Via (música), productora musical catalana.
 Tercera Via (Andorra), partit polític d'Andorra.
 Tercera Via (partit polític), partit polític palestí.